Dealurile Hotinului (în ), de asemenea și Podișul Hotin, sunt o serie de dealuri din regiunii Cernăuți (Ucraina), aflate în interfluviul dintre Prut și Nistru.

Ele fac parte din Podișul Podoliei și se întind pe teritoriul regiunii Cernăuți. Înălțimea lor variază în medie între 350–400 m, punctul cel mai înalt fiind Piscul Berda (516 m). De aici se extrag materiale de construcții cum sunt calcar, gresie, lut și ghips.

Referințe

Bibliografie
Географічна енциклопедія України : у 3 т. / редколегія: О. М. Маринич (відпов. ред.) та ін. — К. : «Українська радянська енциклопедія» ім. М. П. Бажана, 1989.

Hotin
Podișuri din Ucraina
Geografia regiunii Cernăuți